La Volta a Hongria 2019 va ser la 40a edició de la Volta a Hongria. La cursa es va disputar entre l'1 i el 16 de juny de 2019 amb un recorregut de 890 km distribuïts en un pròleg i cinc etapes, una d'elles distribuïda en dos sectors. La cursa formava part del calendari UCI Europa Tour 2019 amb una categoria 2.1.

La victòria final fou pel letó Krists Neilands (Israel Cycling Academy). Neilands també guanyà dues etapes i la classificació de la muntanya.

Equips 
L'organització convidà a prendre part en la cursa a 19 equips: quatre equips equips continentals professionals, tretze equips continentals i dues seleccions nacionals:

Etapes

Pròleg

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3 A

Etapa 3 B

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Competicions ciclistes del 2019
Competicions ciclistes hongareses